Иго́рное де́ло:
 То же, что .
 Другое название «дела о подмосковных казино».